Пя́лькса́ари () — бывшая финская железнодорожная станция, а позднее — советский и российский остановочный пункт на 12,5 км перегона Маткаселькя  — Вяртсиля. Расположен в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии на берегу озера Питкяярви.
Участок Сортавала — Вяртсиля — , был открыт 1 ноября 1894 года.
По станции курсировали пассажирские поезда сообщением Выборг — Оулу.

Во время Советско-финской войны (1941—1944) станция имела важное значение: транспортировка раненых в военный госпиталь, находившийся в трёх километрах, переквалифицированный из психиатрической больницы (Mielisairaala) построенной в 1925 году. С советских времён в здании госпиталя располагается Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В советские и российские времена остановочный пункт обеспечивал транспортное обслуживание посёлка Партала: до 1994 года по участку Маткаселькя — Вяртсиля курсировали грузо-пассажирские поезда Сортавала — Маткаселькя — Вяртсиля.

В настоящее время (2019 год) сохранился фундамент пассажирского здания.

Примечания

Ссылки 
 Бывший остановочный пункт Пяльксаари на топографической карте 2001 года
 Паспорт остановочного пункта Пяльксаари на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Пяльксаари на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Пяльксаари на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Пяльксаари на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Маткаселькя-Вяртсиля.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.
 Схемы путевого развития станций и пунктов примыкания, 1923 год

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1897 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту